Pecq steht für:
 Pecq, Gemeinde in der Provinz Hennegau, Wallonien, Belgien

Le Pecq steht für:
 Le Pecq, Gemeinde im Département Yvelines, Region Île-de-France, Frankreich
 Louis le Pecq de la Clôture (1736–1804), französischer Arzt und Professor der Chirurgie

Siehe auch:
 Peck
 Pegg
 PEK